Cold Dark Place () — мини-альбом американской метал группы Mastodon, выпущенный 22 сентября 2017 года в цифровом виде и на CD под лейблом Reprise Records. 27 октября было выпущено ограниченное 10-дюймовое винил-издание альбома. Три трека из четырёх были записаны во время сессий звукозаписи к альбому 2014 года Once More ’Round the Sun, тогда как четвёртый трек, «Toe to Toes», был записан во время сессий к альбому 2017 года Emperor of Sand.

Список композиций

Участники записи 
Mastodon
 Трой Сэндерс — вокал, бас-гитара, хлопки (3 трек)
 Брент Хайндс — вокал, соло-гитара, лэп-стил, хлопки (3 трек)
 Билл Келлихер — ритм-гитара, , хлопки (3 трек)
 Брэнн Дэйлор — ударные, перкуссия, вокал, хлопки (3 трек)

Остальные
 Ник Рэскаленикс — продюсирование (1, 2 и 4 треки)
 Брэндан О’Брайан — продюсирование (3 трек)

Чарты

Примечания 

Мини-альбомы 2017 года
Альбомы Mastodon
Альбомы Reprise Records
Альбомы США
Альбомы на английском языке